Śródlesie lub też Osada Bud (niem. Jägerhaus) – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Biała.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Przypisy 

Biała (gmina w województwie opolskim)